Anna Maria steht für:

 Anna Maria, Ort in Florida
 Anna Maria (1920), deutscher Spielfilm von Josef Coenen

Anna Maria ist eine verbreitete Kombination der häufigen Namen Anna und Maria, siehe Anna Maria (Name)

Siehe auch:
 Portrait von Anna Maria
 Anamarija